Алекса́ндр Анато́льевич Ивано́в (род. 9 мая 1952) — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1979) и заочную аспирантуру Института Востоковедения АН СССР (1989). Кандидат исторических наук.
 В 1979−1995 годах — работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР (с 1991 — России) и за рубежом.
 В 1995−1997 годах — начальник отдела Управления внешнеполитического планирования МИД РФ.
 В 1997−2001 годах — советник посольства России в Японии.
 В 2001−2003 годах — начальник Управления общеазиатских проблем МИД РФ.
 В 2003−2004 годах — директор Департамента общеазиатских проблем МИД РФ.
 В 2004−2006 годах — директор Департамента стран АСЕАН и общеазиатских проблем МИД РФ.
 2 февраля 2007 — 11 октября 2012 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индонезии и по совместительству в Кирибати.
 16 февраля 2007 — 11 октября 2012 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Восточном Тиморе по совместительству.
 6 марта 2007 — 11 октября 2012 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Папуа-Новой Гвинее по совместительству.
 20 января 2009 — 11 октября 2012 — постоянный представитель России при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.
 В 2012−2017 годах — посол по особым поручениям МИД России.
 С 7 августа 2017 года — постоянный представитель России при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Семья 
Женат, имеет дочь.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (20 сентября 2003)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (30 марта 2006)
 Чрезвычайный и полномочный посол (8 ноября 2010)

Награды 
 Орден Дружбы (21 декабря 2016) — за большой вклад и проведение саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в городе Сочи в 2016 году.

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Индонезии
 Биография и фотогалерея
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Примечания 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Индонезии
Послы Российской Федерации в Папуа — Новой Гвинее
Послы Российской Федерации в Кирибати
Послы Российской Федерации в Восточном Тиморе
Постоянные представители Российской Федерации при АСЕАН